

Cinema 
 Bastards – film del 2006

Musica 
 Bastards – album dei Cerebral Fix del 1991
 Bastards – album dei Motörhead del 1993
 Bastards – album dei Saigon Kick del 1999
 Bastards – album di Björk del 2012